peut désigner :
 Jean-Claude Frécon (1944-2016), homme politique français ;
 Sylvain Frécon (1972), dessinateur français ;
 Matthieu Frécon (1989), joueur français de hockey sur glace ;
 Alizée Frécon (1994), joueuse française de handball.